Бурш:

 Бурш — наименование члена студенческой корпорации в немецких университетах.
 Бурш, Дэниел Уилер — американский астронавт-исследователь НАСА.